Острва могу бити:
 Острво, појам из географије, множина су острва
 Острва (округ), округ у периферији Атика, Грчка
 Острва (филм), филм из 1963.

Види још 
 Острво (вишезначна одредница)